Alksnis [álksnis] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko А́лкснис).
 Jakov Ivanovič Alksnis (1897—1938), sovjetsko-latvijski revolucionar, boljševik, vojaški pilot in general.
 Viktor Imantovič Alksnis (*1950), sovjetsko-latvijski letalski častnik in ruski politik.